Okręty US Navy o nazwie USS „Wintle”

 Pierwszy USS „Wintle” (DE-25) był niszczycielem eskortowym typu Evarts. Zwodowany w 1943 roku. Miał zostać przekazany Royal Navy, ale został przydzielony do US Navy. Przejął nazwę „Wintle” od DE-266, który został przekazany Wielkiej Brytanii. Walczył na Pacyfiku, wycofany ze służby w 1945 roku.
 Drugi USS „Wintle” (DE-266) był niszczycielem eskortowym typu Evarts. Przydzielony Royal Navy w miejsce DE-25. Wszedł do służby jako HMS „Capel” w sierpniu 1943 roku. Storpedowany 26 grudnia 1944 roku przez U-486.

Wintle